Дровяной — топоним в русском языке.

 Дровяной — река, Забайкальский край, 52.392242, 113.704131
 Дровяной — упразднённый в 2010 году посёлок Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Дровяной — мыс в Кольском заливе.
 Мыс Дровяной (Маточкин Шар)